Olaszország
Mirabello, település Olaszországban, Emilia-Romagna régióban, Ferrara megyében
Mirabello Monferrato, település Olaszországban, Piemont régióban, Alessandria megyében
Mirabello Sannitico, község Olaszországban, Molise régióban, Campobasso megyében